Richard Rogers (1550 oppure 1551-1618) – teologo inglese
 Richard Birdsall Rogers (1857-1927) – ingegnere meccanico canadese
 Richard Sanders Rogers (1861-1942) – medico australiano
 Richard Reid Rogers (1867-1949) – avvocato statunitense
 Richard Dean Rogers (1921-2016) – giudice statunitense
 Richard Rogers (1933-2021) – architetto italiano naturalizzato inglese
 Richard Rogers (1950) – psicologo statunitense
 Richard Rogers (...) – ingegnere del suono statunitense

Pagine correlate 
 Richard Rodgers (disambigua)